Batu Belah (Siantan Timur), een plaats in Indonesië
Batu Belah (Kampar), een plaats in Indonesië